Ikar ist der Name:
 einer Raketenoberstufe, siehe Ikar (Raketenoberstufe)
 einer Fluggesellschaft, siehe Pegas Fly

IKAR steht für:
 Internationale Kommission für alpines Rettungswesen, siehe Bergrettungsdienst
 eine zentrale deutsche Altkartendatenbank für gedruckte thematische und topographische Karten, Globen und Atlanten bis einschließlich Erscheinungsjahr 1850

Siehe auch:
 Ikkar oder Iqqar, Plural Ikkarim oder Iqqarim, siehe die 13 Glaubenssätze des Maimonides

Abkürzung